Ото (; Otoe) — имя и фамилия; также может означать:

 Ото — индейское племя сиуязычной семьи, вместе с айова и миссури формируют группу чивере.
 Ото — название популярного пищевого растения Таро, используемое в Панаме.

Топоним 
 Ото — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тагава префектуры Фукуока.
  — деревня в Валье-де-Брото, Уэска, Арагон, Испания.

 США
 Ото — округ, расположенный в штате Небраска.
  — город в округе Вудбери, штат Айова.
  — невключённая территория в округе Стон, штат Айова.
  — участок площадью двадцать четыре квадратных мили, пересекающий границу штатов Канзас-Небраска.

Фамилия 
 Ото, Валентин (ок. 1545/46 — 1603) — немецкий математик.
  (род. 1961) — японский социолог.
  (?—?) — японский молекулярный биолог и эксперт по применению биотехнологии в генетическом тестировании.
  (род. 1980) — игрок тонгано-японского союза регби.
  (?—?) — югославский футболист.
  (род. 1984) — малайзийский футболист.

См. также 

 Ото-ан-Ож
 Ото-мангские языки
  (лат.; значения)
  (кирил.; значения)